Dades de la Temporada 1923-1924 del RCD Espanyol.

Fets Destacats 
 L'any 1923 es creen les seccions de basquetbol, rugbi i hoquei sobre herba
 24 de setembre de 1923: Copa Bar Cisco: Espanyol 3 - Júpiter 0
 4 d'octubre de 1923: Final Copa Vea: Europa 1 - Espanyol 0
 21 de març de 1924: Amistós internacional: Espanyol 2 - Čechie Karlín 0.
 25 de març de 1924: Amistós internacional: Espanyol 4 - Čechie Karlín 2, reforçà l'Espanyol Domènec Massagué del Terrassa.
 12 d'abril de 1924: Gira per Espanya: Real Sociedad 1 - Espanyol 1.
 13 d'abril de 1924: Gira per Espanya: Real Sociedad 1 - Espanyol 2.
 19 d'abril de 1924: Gira per Espanya: Atlético 0 - Espanyol 1.
 22 d'abril de 1924: Gira per Espanya: Racing de Madrid 3 - Espanyol 5.
 27 d'abril de 1924: Gira per Espanya: Málaga 0 - Espanyol 3.
 17 de juny de 1924: Copa Vea: Europa 4 - Espanyol 2.

Resultats i Classificació

Campionat de Catalunya

Plantilla

Referències 

Temporades del RCD Espanyol
Competicions esportives del 1923 a Catalunya
Competicions esportives del 1924 a Catalunya